Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Кетрін Белліс.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Гарбінє Мугурусу з рахунком 3–6, 6–3, 6–4.

Каролін Возняцкі і Симона Халеп на початку турніру були претендентками на те, щоб стати першою ракеткою світу за рейтингом WTA в одиночному розряді. Возняцкі зберегла за собою перше місце після того, як виграла свій чвертьфінальний матч, а Халеп знялась із півфіналу.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2018
2018 у катарському спорті